Bopp puede referirse a:

Personas 
 Franz Bopp, filólogo y lingüista alemán.
 Thomas Bopp, astrónomo estadounidense.
 Yésica Bopp, boxeadora argentina.

Miscelánea 
 Cometa Hale-Bopp